Значко-Яворські — український священицький рід.
 Значко-Яворський Трохим Карпович — український політичний діяч доби Гетьманщини полковий осавул Лубенського полку, сотник 1-ї полкової сотні Лубенського полку, повітовий суддя. Вихованець Києво-Могилянської академії
 Значко-Яворський Матвій Карпович — православний церковний діяч, архімандрит, член Новгород-Сіверського патріотичного гуртка.
 Значко-Яворський Михайло Максимович — полтавський городничий.